Wall puede referirse a:

Personas 
 Jean Wall, actor y director francés.
 John Wall, jugador de baloncesto estadounidense.
 Larry Wall, programador y escritor estadounidense.
 Paul Wall, rapero, DJ , promotor y joyero estadounidense de Houston, Texas.
 Ricardo Wall, general francés.
 Wall., abreviatura científica de Nathaniel Wallich.

Lugares 
 Wall (Dakota del Sur), pueblo en el condado de Pennington, Dakota del Sur, Estados Unidos.
 Municipio de Wall (condado de Jackson, Dakota del Sur), Estados Unidos.
 Municipio de Wall (condado de Ford, Illinois), Estados Unidos.
 Municipio de Wall (Nueva Jersey), Estados Unidos.
 Wall (Pensilvania), borough en el condado de Allegheny, Pensilvania, Estados Unidos.

Arte y espectáculos 
 The Wall, álbum de Pink Floyd.
 Pink Floyd The Wall, película británica.